Тине — топоним:
 Тине () — река во Франции, левый приток реки Вар.
 Тине () — город и супрефектура в Чаде, расположенный на территории региона Вади-Фера.
 Тине () — город в общине Лактхюи, провинция Хоабинь, Вьетнам.